Aromas (Californië), een plaats in Monterey County in de Verenigde Staten
Aromas (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura (regio Bourgogne-Franche-Comté)
Aromas (San Benito County), een plaats in San Benito County in de Verenigde Staten